Ținutul Ismail (în ) a fost o unitate administrativ-teritorială (uezd) din gubernia Basarabia ca partea a Imperiului Rus, constituită în 1818. Centrul administrativ al ținutului a fost orașul Ismail. Populația ținutului era de 244.274 locuitori (în 1897).

Geografie 
Ținutul Ismail ocupa o suprafață de 9.250 km² (8.129 verste). La nord se mărginea cu ținutul Bender (Tighina), la vest cu râul Prut și Regatul României, la sud se mărginea cu Dunărea și de asemenea Vechiul Regat, iar la est cu ținutul Akkerman. 

Teritoriul său se află inclus în prezent în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia și UTA Găgăuzia din Republica Moldova, precum și raioanele Bolgrad, Ismai și Reni din regiunea Odesa a Ucrainei.

Istorie 

O parte din teritoriul ținutului prin Tratatului de la Paris din 1856, care a încheiat Războiul Crimeii (1853–1856), a fost retrocedată Moldovei de către Imperiul Rus, aceasta pierzând astfel accesul la gurile Dunării. 

În urma unirii Moldovei cu Țara Românească din 1859, acestea au intrat în componența noului stat România (numit până în 1866 „Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești”). În urma Tratatului de pace de la Berlin din 1878, România a fost constrânsă să cedeze Rusiei acest teritoriu.

Populație 

La recensământul populației din 1897, populația ținutului Ismail era de 244.274 locuitori, din care:

Diviziuni administrative 

În anul 1912, Ținutul Ismail cuprindea 112 voloste (ocoale) și 5 comune urbane (stane).

Articole conexe 
 Județul Ismail (interbelic)

Referințe

Legături externe 
  Informație privind ținutul pe site-ul bessarabia.ru

Fondări în 1818
Desființări în 1917
Istoria Bugeacului
Istoria Ismailului
Istoria României
Ismail, Ținutul